Đurići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Đurići, un village situé dans la municipalité de Sanski Most, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Đurići, un village situé dans la municipalité de Šekovići et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
 Đurići, un village situé dans la municipalité de Drenovci, comitat de Vukovar-Syrmie ;
au Monténégro
 Đurići, un village situé dans la municipalité d'Herceg Novi.

Voir aussi 
 Durići